Ulica Ciepła:
 ulica Ciepła w Warszawie
 ulica Ciepła we Wrocławiu

Ciepła